Partito della Madrepatria (Azerbaigian)
Partito della Madrepatria (Turchia)